Hennerkes ist der Familienname folgender Personen:
 Brun-Hagen Hennerkes (* 1939), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt
 Jörg Hennerkes (* 1948), deutscher politischer Beamter, Staatssekretär